Manlio Guberti Helfrich – pittore, incisore e scrittore italiano
 Stefano Guberti –  calciatore italiano